Аэропорт «Северо-Эвенск» — региональный аэропорт, расположен в посёлке Эвенске Магаданской области. Обеспечивает регулярное авиасообщение с областным центром — Магаданом. Открыт в 1954 году.

Принимаемые типы ВС 
Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-74 и другие типы ВС 3 и 4 класса.

Маршрутная сеть

Показатели деятельности

Примечания 

Аэропорты Магаданской области
Северо-Эвенский район